Velling kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Velling (Ringkøbing-Skjern Kommune) – landsby i Velling Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Velling (Silkeborg Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Bryrup Sogn, Silkeborg Kommune
Se også:
 Vellinge – by i Skåne, Sverige
 Vellinge (Bederslev Sogn) – bebyggelse, ejerlav i Bederslev Sogn, Nordfyns Kommune